Аркадиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Аркадиевка — село в Згуровском районе Киевской области.
 Аркадиевка — исчезнувшее село в Сахновщинском районе Харьковской области, присоединено к селу Новомихайловка в 1997 году

См. также 
 Аркадьевка